DGI, acrónimo que generalmente corresponde a Dirección General Impositiva o Dirección General de Ingresos, y que puede corresponder a:

 La Dirección General Impositiva de Argentina. Uno de los tres organismos que conforman la Administración Federal de Ingresos Públicos.
 La Dirección General Impositiva de Uruguay, repartición del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay.
 La Dirección General de Ingresos de Panamá, repartición del Ministerio de Economía y Finanzas.
 La Dirección General de Ingresos de Nicaragua, dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua.

Otros casos 
 Dirección de Inteligencia (DI), antiguamente conocida como Dirección General de Inteligencia (DGI), servicio secreto cubano.